Abdulrahman - nome proprio di persona arabo maschile
 Amer Abdulrahman – calciatore emiratino, centrocampista
 Khaled Abdulrahman – calciatore emiratino, difensore
 Mahmood Abdulrahman – calciatore bahreinita, centrocampista
 Omar Abdulrahman – calciatore saudita naturalizzato emiratino, centrocampista